Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute à Palm Beach Gardens du 12 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Bonnie Gadusek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Anne White.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Floride
Tennis aux États-Unis en 1984
Comté de Palm Beach
Sport en mars 1984